Anna d'Asburgo (1280-1328), figlia dell'imperatore Alberto I d'Asburgo.
 Anna d'Asburgo (1318-1343), religiosa e moglie del duca Enrico XV di Baviera
 Anna d'Asburgo (1432-1462), figlia dell'imperatore Alberto II, moglie di Guglielmo III di Sassonia.
 Anna d'Asburgo (1528-1590), figlia dell'imperatore Ferdinando I e moglie del duca Alberto V di Baviera. 
 Anna d'Asburgo (1549-1580), figlia dell'imperatore Massimiliano II e moglie di Filippo II di Spagna.
 Anna d'Asburgo (1573-1598), figlia dell'arciduca d'Austria Carlo II e moglie di Sigismondo III Vasa, re di Svezia.
 Anna d'Asburgo (1585-1618), figlia dell'arciduca d'Austria-Tirolo Ferdinando II e moglie dell'imperatore Mattia.
 Anna d'Asburgo (1601-1666), figlia di Filippo III di Spagna e moglie di Luigi XIII di Francia.